Алфеєв, жіноча форма Алфеєва або Алфєєв, жіноча форма Алфєєва — прізвище, поширене в Україні, Білорусі та Росії. Відомі носії:
 Алфеєв Володимир Миколайович — український та російський фізик
 Алфеєв Григорій Валерійович — єпископ РПЦ

 Алфеєва Лідія Миколаївна — радянська стрибунка в довжину
 Алфєєва Світлана Іванівна — українська художниця